Иодид ртути(II) — неорганическое соединение, соль металла ртути и иодистоводородной кислоты с формулой HgI, образует кристаллы двух модификаций: α-модификация — устойчивая, красные кристаллы, β-модификация — метастабильная, жёлтые кристаллы, не растворимые в воде.

Получение 

 Растирание ртути и иода с добавлением небольшого количества воды или спирта:

 Обменная реакция хлорида ртути с иодидами щелочных металлов, образуется β-модификация:

 Разложение иодида ртути(I):

 Разложение тетраиодомеркурата калия:

Физические свойства 

Иодид ртути(II) образует несколько кристаллических модификаций:
 α-HgI — красные кристаллы, тетрагональная сингония, пространственная группа P 4/nmc, параметры ячейки a = 0,4357 нм, c = 1,236 нм, Z = 2. Переходит в β-модификацию при 127°С.
 β-HgI — жёлтые кристаллы, ромбическая сингония, параметры ячейки a = 0,759 нм, b = 1,380 нм, c = 0,497 нм, Z = 4. Метастабильная модификация.
 Оранжевая модификация, существует при температуре выше 96°С и давлении более 1000 МПа.

Химические свойства 

 Разлагается концентрированной серной кислотой:

 Реагирует с раствором аммиака:

 В подщелочёном растворе аммиака образует амидоиодид ртути(II) и иодид калия с выделением воды:

 Реагирует с иодоводородом:

 С иодидами щелочных металлов образует тетраиодомеркураты:

Применение 
 Приготовление реактива Несслера.
 Для получения тетраиодомеркуратов калия и бария.

Литература 
 
 
 
 
 
Соли ртути
ртути
Галогениды металлов